Беки́р Оза́н Ха́с (; 18 февраля 1985, Салихлы, Турция) — турецкий футболист, опорный полузащитник.

Чемпион Турции 2010 года.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру в 2002 году в «Бурсаспоре», где в течение двух сезонов выступал в молодёжном первенстве и не играл в основном составе. Из-за высокой конкуренции покинул клуб и ушёл в клуб «Бурса Мериносспор», где быстро закрепился в составе. В 2006 году вернулся в стан «зелёно-белых» и стал игроком основы.

В сезоне 2009/10 стал чемпионом Турции в составе «Бурсаспора». В следующем сезоне Озан Хас стал бронзовым призёром чемпионата. 7 декабря 2010 года в последнем матче группового этапа с «Рейнджерс» футболист дебютировал в Лиге чемпионов. Очко добытое в этом матче стало для турецкой команды единственным добытым в том розыгрыше Лиги чемпионов.

Летом 2011 года Озан Хас покинул «Бурсаспор» и подписал 3-летний контракт с «Газиантепспором». За новую команду полузащитник дебютировал 14 июля 2011 года в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Минском», который завершился ничьей со счётом 1:1. В ответном матче турки победили со счётом 4:1 и прошли в третий квалификационный раунд. В этом раунде «Газиантепспор» уступил польской «Легии» с общим счётом 0:1 и вылетел из еврокубков.

Зимой 2015 года подписал контракт с «Шанлыурфаспором» на один год. Сыграл за клуб всего один матч — в последнем туре чемпионата с «Кайсериспором» вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле 63 минуты.

В следующем сезоне играл уже в составе клуба «Кардемир Карабюкспор», в январе 2016 года перешёл в клуб Второй лиги «Фетхиеспор».

В сборной 
25 января 2006 года в матче со сборной Норвегии Бекир Озан Хас дебютировал в составе молодёжной сборной Турции. Этот матч стал для него единственным в составе молодёжной сборной. Во взрослую сборную Турции Бекир никогда не вызывался.

Достижения 
 «Бурсаспор»
 Чемпион Турции: 2009/10
 Бронзовый призёр чемпионата Турции: 2010/11

Клубная статистика 

По состоянию на 10 апреля 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Бурса Мериносспор»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Шанлыурфаспор»
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Фетхиеспор»